Георги Тенев може да се отнася за:

 Георги Тенев (1864 – 1948), български революционер
 Георги Тенев (1864 – 1912), български офицер, командвал Трети пехотен бдински полк
 Георги Тенев, български писател и драматург
 Георги Тенев, български футболист